Clementine steht für:

 Clementine (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Clementine (Frucht), eine Gruppe von Hybriden aus der Gattung der Zitruspflanzen
 Clementine (Sonde), eine US-amerikanische Raumsonde, die 1994 den Erdmond erkundete
 Clementine (Software), ein Programm zur Audiowiedergabe
 Villa Clementine in Wiesbaden
 der erste Brutreaktor in New Mexico, siehe Brutreaktor #Beispiele für Brutreaktoren
 Benjamin Clementine (* 1988), britischer Musiker und Songwriter
 Kurzname der Ballade Oh My Darling, Clementine

Clémentine steht für:
 Clémentine (TV-Serie), eine französisch-japanische Zeichentrickserie aus dem Jahr 1985

Siehe auch:
 Clementinae (auch: Clementinen), eine Sammlung päpstlicher Dekrete des Konzils von Vienne 1311/12
 Clementinum in Prag
 Klementine
 Clementina